Antipin je priimek več oseb:
 Peter Petrovič Antipin, sovjetski general
 Vladimir Jurjevič Antipin, ruski hokejist
 Anatolij S. Antipin, ruski računalničar